Ferreirim pode ser:

 Ferreirim - freguesia no concelho de Lamego
 Ferreirim - freguesia no concelho de Sernancelhe

Você pode ainda estar à procura de Ferreira, Ferreiró ou Ferreiros.

Desambiguação